Чхве Джон Дук (,  24 червня 1954) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції захисника.

Виступав, зокрема, за клуби «Алілуя» та «Лакі-Голдстар», а також національну збірну Південної Кореї.

Клубна кар'єра 
Народився 24 червня 1954 року. Виступав за футбольну команду Університету Корьо і 1976 року був визнаний найкращим футболістом Південної Кореї, після чого 1978 року перейшов у клуб «ПОСКО», де провів один сезон. У 1979–1980 роках проходив військову службу, виступаючи за футбольну команду Сухопутних військ Республіки Корея, після якої повернувся до ПОСКО і провів там ще один сезон.

В 1981–1982 роках грав за гонконзький «Сі Бі», а 1983 року став гравцем південнокорейського клубу «Алілуя», у складі якого провів наступні два роки своєї кар'єри гравця. Більшість часу, проведеного у складі «Алілуя», був основним гравцем захисту команди.

1985 року перейшов до клубу «Лакі-Голдстар», за який відіграв один сезонів і завершив кар'єру футболіста.

Виступи за збірну 
6 березня 1975 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Південної Кореї в грі відбору до Кубку Азії 1976 року проти Малайзії (1:2).

У складі збірної був учасником Кубка Азії 1980 року у Кувейті, де зіграв у шести матчах і разом з командою здобув «срібло».

Загалом протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 7 років, провів у її формі 92 матчі, забивши 9 голів.

Статистика виступів

Статистика виступів за збірну

Титули і досягнення 
 Переможець Азійських ігор: 1978
 Срібний призер Кубка Азії: 1980

Примітки

Посилання 
 

південнокорейські футболісти
Гравці збірної Південної Кореї з футболу
Гравці кубка Азії з футболу 1980
Футболісти «Пхохан Стілерс»
Футболісти «Алілуї»
Футболісти «Сеула»